Motus et bouche cousue  est une expression française recommandant le silence et/ou le secret. Elle est la devise de Dupond et Dupont dans Les Aventures de Tintin.

Œuvres de fiction 

  Motus et bouche cousue (Flipped), quatorzième épisode de la saison 6 de New York, section criminelle diffusé en 2007 ;
  Motus et bouche cousue (Please Don't Ask, Please Don't Tell), vingt-deuxième épisode de la saison 1 de Black-ish diffusé en 2015.

Voir aussi 
  et 
 

Expression française